Lukkarsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lukkarsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Lukkarsaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar